Кубок Венесуели з футболу 2016 — 47-й розіграш кубкового футбольного турніру у Венесуелі. Кубок вперше здобула Сулія.

Попередній раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 червня/6 липня 2016

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/26 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/27 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/28 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/27 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/28 липня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/25 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/24 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/24 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня/1 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/1 вересня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/7 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/8 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/8 вересня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/5 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/6 жовтня 2016

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/19 жовтня 2016

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Венесуели на soccerway 

2016
Венесуела